Plaça del Centre – piazza di Barcellona
 Plaça del Centre – stazione della metropolitana di Barcellona